tygryska nagobroda, tygryska rdzawoszyja – ptaki z rodzaju Tigrisoma
 tygryska (tygrysówka) – rodzaj roślin należący do rodziny kosaćcowatych (Iridaceae)